Neyrīz kan syfta på följande platser:

Iran 

 Neyrīz (kommunhuvudort i Iran), Fars, 
 Shahrestān-e Neyrīz, kommun, Fars, 

Robotskapade Iranförgreningar